Losenice bezeichnet

 Losenice (Fluss), deutsch Losnitz, einen Zufluss der Otava in Tschechien

sowie die Orte
 Velká Losenice, deutsch Groß Losenitz, eine tschechische Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Malá Losenice, deutsch Klein Losenitz, eine tschechische Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou